Araki ist der Familienname folgender Personen:

 Daigo Araki (* 1994), japanischer Fußballspieler
 Daizou Araki (* 1955), japanischer Moderner Fünfkämpfer
 Erika Araki (* 1984), japanische Volleyballspielerin
 Gregg Araki (* 1959), japanisch-US-amerikanischer Filmregisseur und -produzent
 Hayato Araki (* 1996), japanischer Fußballspieler
 Hirohiko Araki (* 1960), japanischer Mangaka
 Hiroshi Araki, japanischer Astronom und Asteroidenentdecker
 Huzihiro Araki (1932–2022), japanischer mathematischer Physiker
 Araki Jippo (1872–1944), japanischer Maler
 Araki Kampo (1831–1915), japanischer Maler
 Araki Katsutoshi (1895–1946), japanischer Generalmajor

 Kumi Araki (* 1965), japanische Marathonläuferin
 Masahiro Araki (* 1977), japanischer Baseballspieler
 Araki Masatsugu (1892–1970), japanischer Generalmajor
 Miharu Araki (* 1971), japanische Eishockeyspielerin
 Minoru S. Araki (* 1931), US-amerikanischer Raumfahrtingenieur und Manager
 Araki Mitsutarō (1894–1951), japanischer Volkswirtschaftler
 Mohammad Ali Araki (1894–1994), iranischer Geistlicher
 Mohsen Araki (* 1955), schiitischer Geistlicher
 Nobuhiro Araki (* 1944), japanischer Eishockeyspieler
 Nobuyoshi Araki (* 1940), japanischer Fotograf
 Ryōtarō Araki (* 2002), japanischer Fußballspieler
 Araki Sadao (1877–1966), japanischer Offizier
 Shigeru Araki (1949–2012), japanischer Musiker und Schauspieler
 Shō Araki (* 1995), japanischer Fußballspieler
 Shunta Araki (* 1999), japanischer Fußballspieler
 Shūta Araki (* 1999), japanischer Fußballspieler
 Araki Takeshi (1916–1994), japanischer Politiker
 Toshiaki Araki (* 1942), japanischer Fechter
 Yeiichi Araki (1904–1955), japanischer Botaniker
 Yoshikuni Araki (1921–1997), japanischer Landschaftsarchitekt
 Yugo Araki (* 1925), japanischer Reitsportler

Araki steht für:

 Araki (Insel), Insel in Sanma, Vanuatu sowie der gleichnamigen Sprache
 Araki (Sprache)
 C/1983 H1 (IRAS-Araki-Alcock), ein langperiodischer Komet